Gerlachov ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Bardejov, siehe Gerlachov (Bardejov)
 einer Ortschaft im Okres Poprad, siehe Gerlachov (Poprad)

Beide Orte liegen im Prešovský kraj.